Карасьов Сергій Васильович — російський баскетболіст
 Карасьов Сергій Геннадійович — російський футбольний арбітр